Augusto Maria Sisson – calciatore brasiliano
 Beejong Sisson – ex tennista filippino
 Jeremiah Sisson – artigiano inglese
 Vera Sisson – attrice statunitense